Elixir eller Elíxir kan avse:

 Elixir – en typ av farmaceutisk beredning för läkemedel, se oral lösning
 Elixir (musikalbum) – ett musikalbum av Lustans Lakejer från 2011
 Elixir (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp 1983–2012
 Elixir (novell) – en novell av Alejandro Leiva Wenger, först publicerad 2001 i samlingen Till vår ära
 Elixir (2004) – en kortfilm från 2004 i regi av Babak Najafi, baserad på novellen
 Elixir (programspråk) – ett programmeringsspråk
 Elixir (tidning) – en svensk serietidning 1986–1987
 Elixir (TV-serie) – ett realityprogram från 2007 i TV4
 Elixir Strings – ett företag
 Elíxir – en ort i Honduras

Se även 
 Livselixir
 Trolldryck